Ломовая:

Ломовая (приток Айсаза) — река в Томской области.
Ломовая (приток Басандайки) — река в Томской области.
Ломовая (приток Махни) — река в Томской области.
Ломовая (приток Саянзаса) — река в Кемеровской области.
Ломовая (приток Каквы) — река в Свердловской области
Ломовая (приток Немыд) — река в Пермском крае и Республике Коми.
Ломовая (приток Тыпыла) — река в Свердловской области.

См. также 
 Ломовская